Schnellen bezeichnet:

 ein in Tirol und Vorarlberg populäres Kartenspiel, siehe Schnellen (Kartenspiel)
 einen Bierkrug, siehe Humpen